Division II i fotboll 1963 var 1963 års säsong av Division II som bestod av fyra serier med 12 lag i varje serie, förutom Norrlandsserien som hade 10 lag. Det var då Sveriges näst högsta division. Varje serievinnare gick till kvalspel för att flyttas upp till Allsvenskan och de tre sämsta degraderades till Division III. Det gavs 2 poäng för vinst, 1 poäng för oavgjort och 0 poäng för förlust.

Serier

Norrland 

GIF Sundsvall gick vidare till kvalspel till Allsvenskan och Gimonäs CK, Bollnäs GoIF och Norsjö IF flyttades ner till division III. De ersattes av Gefle IF, IFK Östersund och Luleå SK från division III.

Svealand 

IFK Eskilstuna gick vidare till kvalspel till Allsvenskan och Avesta AIK, IK City och IFK Kumla flyttades ner till division III. De ersattes av Karlstads BIK (de slog sig sedan samman med Karlstads FF och bildade den nya klubben Karlstads BK), Råsunda IS och Västerås IK från division III.

Västra Götaland 

Gais gick vidare till kvalspel till Allsvenskan och Västra Frölunda IF, IK Oddevold och Kinna IF flyttades ner till division III. De ersattes av IS Halmia från Allsvenskan och från division III kom Billingsfors IK, Gnosjö IF och Grimsås IF.

Östra Götaland 

Östers IF gick vidare till kvalspel till Allsvenskan och Jönköpings Södra IF, Motala AIF och Saltö BK flyttades ner till division III. De ersattes av IFK Karlshamn, IFK Ystad och Nyköpings AIK från division III.

Kvalspel till Allsvenskan

Anmärkningslista

Källor

Referenser 

Fotboll i Sverige 1963
1963
Fotbollssäsongen 1963